Maria Lourdes Sereno, een rechter in het Hooggerechtshof van de Filipijnen;
 Paul Sereno, een Amerikaans paleontoloog.